Demorest-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Demorest-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Demorest-Gletscher (Antarktika) im Grahamland, Antarktische Halbinsel